Friedensgrube steht für

 Friedensgrube, deutsche Bezeichnung der Steinkohlenzeche Kopalnia Węgla Kamiennego Pokój in Ruda Śląska, Polen
 Friedensgrube (Lichtenberg), Ortsteil der Stadt Lichtenberg, Landkreis Hof, Bayern